Het ATP-toernooi van Rotterdam 1974 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1974) werd van 25 tot en met 31 maart 1974 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

In 1974 trok het toernooi 41.946 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=2
| RD1-team01= Tom Okker
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Mike Estep
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-team03= Georges Goven
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-team04= Phil Dent
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=5
| RD1-team05= Andrew Pattison
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-team06= Harald Elschenbroich
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Marty Riessen
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Nikola Pilić
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=6
| RD1-team10= Jim McManus
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=3
| RD1-team11= Jan Hordijk
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-team12= Erik Van Dillen
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-team13= Bob Hewitt
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= Bob Carmichael
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-team15= Frew McMillan
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Cliff Drysdale
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD2-seed01=2
| RD2-team01= Tom Okker
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02= Georges Goven
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=1
| RD2-team03= Andrew Pattison
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Marty Riessen
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Nikola Pilić
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=6
| RD2-team06= Erik Van Dillen
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=66
| RD2-score06-3=3
| RD2-team07= Bob Hewitt
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Cliff Drysdale
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD3-seed01=2
| RD3-team01= Tom Okker
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-seed02=8
| RD3-team02= Marty Riessen
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Nikola Pilić
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Cliff Drysdale
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD4-seed01=2
| RD4-team01= Tom Okker
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Cliff Drysdale
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=3
}}

Onderste helft

| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= Wouter Fok
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-team15= Allan Stone
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=1
| RD1-team16= Ilie Năstase
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=5
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Tom Gorman
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= Ray Ruffels
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-team03= Manuel Orantes
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= Tony Roche
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-team05= Rolf Thung
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=4
| RD2-team06= Pierre Barthes
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6
| RD2-team07={{nowrap| Han Jürgen Pohmann}}
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-team08= Allan Stone
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=2
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Tom Gorman
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-team02= Manuel Orantes
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=4
| RD3-team03= Pierre Barthes
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-team04=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1974
Rotterdam